Grand Prix Brazylii Formuły 1 – eliminacji Mistrzostw Świata Formuły 1.
 Motocyklowe Grand Prix Brazylii – była eliminacja Mistrzostw Świata Motocyklowych Mistrzostw Świata.